Флаг Межевско́го муниципального района Костромской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 20 октября 2003 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1336.

Описание 

Прямоугольное красное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в центре гербовую композицию: вдоль нижнего края полотнища — зубчато изломанная жёлтая нить, и поверх неё — фигура стоящего Святого Георгия Победоносца, обернувшегося влево, поражающего чёрным копьём и попирающего обращённого лежащего жёлтого дракона, хвост которого обвивает правую ногу Святого Георгия Победоносца.

Обоснование символики 
Главной фигурой флага является святой Георгий Победоносец — христианский святой, покровитель Русского государства. Фигура Святого Георгия Победоносца аллегорически передаёт и название районного центра — Георгиевское.

Зубчато изломанная жёлтая нить аллегорически показывает границу (межу), проходившую по реке Меже между русскими землями и Казанским ханством.

Красный цвет — символ храбрости, мужества, самопожертвования, красоты и труда.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, прочности, силы, великодушия.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, благородства, мира.

Пурпур означает достоинство, славу, почёт, мощь.

Чёрный цвет символизирует мудрость, скромность, честность и вечность бытия.

Примечания